Alex Taylor peut désigner :
 Alex Taylor (1957-), un journaliste, animateur de radio et télévision britannique ;
 Alex Taylor, alias Adriana Molinari (1967-), une actrice pornographique américaine.
Alex Taylor, auteur américain